.45 steht für:

 .45 ACP, eine Pistolenpatrone
 .45 Blaser, eine Gewehrpatrone
 .45 Colt, eine Revolverpatrone
 .45 GAP, eine Pistolenpatrone
 .45 WinMag, eine Pistolenpatrone
 Originaltitel des Films Kaliber 45